«Кайсери Эрджиесспор» () — турецкий футбольный клуб из города Кайсери, выступающий в Турецкой второй лиге. Основан в 1966 году. Домашние матчи проводит на стадионе «Кадир Хас», вмещающем 26 500 зрителей. В Турецкой Суперлиге в общей сложности команда провела 11 сезонов, последним из которых является сезон 2006-07. Главным достижением «Кайсери Эрджиесспор» является выход в финал Кубка Турции в 2007 году.

Текущий состав 
На сезон 2016/17

Достижения 
 Кубок Турции по футболу
 Финалист (1): 2006/07

Выступления в еврокубках 

 2Q — второй квалификационный раунд,
 1R — первый раунд.

Известные игроки 

  Ясин Пехливан
  Амит Гулузаде
  Джихан Озкара
  Здравко Лазаров
  Балаж Тот
  Али Алиев
  Жорж Манджек
  Люсьен Меттомо
  Рэндалл Асофейфа
  Жерар Гоу
  Серж Ди
  Виктор Агали
  Ройстон Дренте
  Риад Буазизи
  Хасан Гюлтанг
  Оркун Ушак
  Радомир Джалович

Ссылки 
 Официальный сайт 

 

Футбольные клубы Турции
Спорт в Кайсери
Организации Кайсери